

Varianti 
 Giovetto

Persone 

Cognome italiano. 
Segue lista delle persone presenti nell'enciclopedia meta.wiki con il cognome Giovetti, o sue varianti:

 André Giovetti – informatore delle reti della Francia libera (Resistenza francese, 1940-1944) che dipendevano dal servizio segreto Bureau central de renseignements et d'action.
 Gino Giovetti (n. 1895-?) – tenore lirico drammatico italiano, di Roverbella.
 Giuliano Giovetti – maestro, nel calcio e nell'arte.
 Paola Giovetti – scrittrice e giornalista, massima esperta italiana di fenomeni paranormali e spiritistici.
 Pascal Giovetto – tecnico del suono nell'album Telegram della cantante islandese Björk.

Geografia 
 Colle dei Giovetti – passo a 913 m delle Alpi Liguri.
 Boschi del Giovetto – riserva naturale Boschi del Giovetto di Palline, nelle Prealpi Bergamasche.
 Passo del Giovetto – Passo del Giovetto di Paline (1275 m), vicino Pizzo Camino.

Note 
.

Pagine correlate